Ма́лый Зеленчу́к — топоним в России.

 Малый Зеленчук — аул, Хабезский район, Карачаево-Черкесская Республика.
 Малый Зеленчук — река, протекает в Карачаево-Черкесии. Левый приток Кубани.
 Малый Зеленчук — река, протекает в Краснодарском крае. Приток Кубани.